Marseillan kan avse:

Kommuner i Frankrike
 Marseillan, Gers –  en kommun i departementet Gers i regionen Midi-Pyrénées i sydvästra Frankrike
 Marseillan, Hérault – en kommun i departementet Hérault i regionen Languedoc-Roussillon i södra Frankrike
 Marseillan, Hautes-Pyrénées – en kommun i departementet Hautes-Pyrénées i regionen Midi-Pyrénées i sydvästra Frankrike